Gracze w karty – obraz Paula Cézanne’a
 Gracze w karty – obraz Francisca Goi